Fago ist der Familienname folgender Personen:
 Amedeo Fago (* 1940), italienischer Szenenbildner und Regisseur
 Giovanni Fago (* 1933), italienischer Filmschaffender
 Lorenzo Fago (1704–1793), italienischer Organist, Komponist und Kapellmeister
 Nicola Fago (1677–1745), italienischer Komponist und Kapellmeister
 Pasquale Fago (1740–1794), italienischer Organist und Kapellmeister
 Valentina Fago (* 1971), italienische Schauspielerin

Fago heißt der Ort
 Fago (Huesca) in Spanien